Die Saison 2017/18 der 3. Liga ist die 8. Spielzeit der dritthöchsten deutschen Spielklasse im Handball der Männer.

Modus 
Die 3. Liga  besteht aus vier Staffeln, deren Zusammensetzung nach geografischen Gesichtspunkten erfolgte. Gespielt wird in jeder Staffel ein Doppelrundenturnier. Die vier Staffelsieger steigen in die Zweite Bundesliga auf. Die drei letztplatzierten Mannschaften jeder Staffel steigen in die entsprechenden Oberligen ab. Abweichend von dieser generellen Festlegung kann es zu anderen Auf- und Abstiegsszenarien kommen, die in der Spielordnung des DHB sowie den Durchführungsbestimmungen verbindlich geregelt sind.

Staffel Nord 

(*) Die Vereine wechselten vor der Saison aus der Ost- in die Nordstaffel
 HF Springe zog sich nach dem Saisonende aus der 3. Liga zurück.

Legende:
{| style="border:1px solid;" cellspacing="1" cellpadding="0"
|-
|bgcolor="#ccffcc"|
| 
|align="left"|Aufsteiger in die 2. Bundesliga
|-
|bgcolor="#ffcccc"|
| 
|align="left"|Absteiger in die Oberligen
|-
|(A)
| 
|align="left"|Absteiger der Saison 2016/17
|-
|(N)
| 
|align="left"|Aufsteiger der Saison 2016/17 (Neuling)
|}

Staffel Ost 

(*) Die Vereine wechselten vor der Saison aus der Nord- in die Oststaffel
(**) Der Verein wechselte vor der Saison aus der Süd- in die Oststaffel

Legende:
{| style="border:1px solid;" cellspacing="1" cellpadding="0"
|-
|bgcolor="#ccffcc"|
| 
|align="left"|Aufsteiger in die 2. Bundesliga
|-
|bgcolor="#ffcccc"|
| 
|align="left"|Absteiger in die Oberligen
|-
|(A)
| 
|align="left"|Absteiger der Saison 2016/17
|-
|(N)
| 
|align="left"|Aufsteiger der Saison 2016/17 (Neuling)
|}

Staffel Süd 
Meister SV Salamander Kornwestheim hat auf die Abgabe eines Lizenzantrages für die 3. Liga verzichtet, ebenso der zweitplatzierte TSB Heilbronn-Horkheim.
Aus der Süd-Staffel steigt daher keine Mannschaft in die 2. Bundesliga auf.

Legende:
{| style="border:1px solid;" cellspacing="1" cellpadding="0"
|-
|bgcolor="#ccffcc"|
| 
|align="left"|Aufsteiger in die 2. Bundesliga
|-
|bgcolor="#ffcccc"|
| 
|align="left"|Absteiger in die Oberligen
|-
|(A)
| 
|align="left"|Absteiger der Saison 2016/17
|-
|(N)
| 
|align="left"|Aufsteiger der Saison 2016/17 (Neuling)
|}

Staffel West 
Da der Meister der Staffel Süd  und alle anderen Tabellenzweiten auf die Abgabe eines Lizenzantrages für die 3. Liga verzichtet haben oder als "zweite" Mannschaft nicht aufsteigen können,
steigt der TSV Bayer Dormagen zusammen mit dem TuS Ferndorf in die 2. Liga auf.

 

Legende:
{| style="border:1px solid;" cellspacing="1" cellpadding="0"
|-
|bgcolor="#ccffcc"|
| 
|align="left"|Aufsteiger in die 2. Bundesliga
|-
|bgcolor="#ffcccc"|
| 
|align="left"|Absteiger in die Oberligen
|-
|(A)
| 
|align="left"|Absteiger der Saison 2016/17
|-
|(N)
| 
|align="left"|Aufsteiger der Saison 2016/17 (Neuling)
|}

Siehe auch 
 3. Liga
 Handball-Bundesliga 2017/18
 2. Handball-Bundesliga 2017/18
 DHB-Pokal 2017/18

Weblinks 
 Tabelle auf sis-handball.de

Einzelnachweise 

Herren
Handballsaison 2017/18
__INHALTSVERZEICHNIS_ERZWINGEN__